Топірець — вид сокири, характерний для карпатських областей України.
 Топірець Степан Васильович — український кобзар
 Топірець (річка) — річка що протікає через селище Немішаєве, бере свій початок зі сторони села Микуличи, а кінець зі сторони села Козинці